Dix-Sept-Décembre ou XVII-Décembre ou 17-Décembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

17 décembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Fiction 

Rue du 17 décembre 1987, adresse fictive de l'association Ogdenaid dans la ville virtuelle de Simpsons City.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

En français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

En Belgique,

 Le  : Au carrefour de Baugnez, à quatre kilomètres au sud de Malmedy, dans la province de Liège, des Waffen-SS commandés par l'Obersturmbannführer Joachim Peiper, massacrèrent plus de soixante-dix soldats américains faits prisonniers et désarmés ; cet épisode de la bataille des Ardennes est connu sous le nom de « Massacre de Baugnez » ou « Massacre de Malmedy ».

En France,
 Le  : Résistance civile des habitants de Sainte-Anne en Guadeloupe lors d'un vote municipal controversé.
 Autre date à Niedermorschwihr dans le Haut-Rhin : événement non connu.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

En espagnol, « 17 de Diciembre » ou « Diecisiete de Diciembre »

Notes et localisations

Références

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Néant

Voir aussi 

Homonymie
17